Мусиевский сельский совет:

Украина
Мусиевский сельский совет (Меловский район) — Луганская область
Мусиевский сельский совет (Хорольский район) — Полтавская область